Zhouzhuang bezeichnet:

 Zhouzhuang (Baofeng) (周庄镇), Großgemeinde im Kreis Baofeng in der chinesischen Provinz Henan
 Zhouzhuang (Jiangyin) (周庄镇), Großgemeinde in der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhouzhuang (Kunshan) (周庄镇), Großgemeinde in der Stadt Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhouzhuang (Xinghua) (周庄镇), Großgemeinde in der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhouzhuang (Xiuwu) (周庄乡), Gemeinde im Kreis Xiuwu in der chinesischen Provinz Henan
 Zhouzhuang (Shahe) (周庄街道), Straßenviertel der Stadt Shahe in der chinesischen Provinz Hebei